Reaktionsmasse steht für:
 Reaktionsmasse (Chemie), mehrkomponentiger Stoff
 nach hinten ausgestoßene Masse bei einem Rückstoßantrieb, siehe Stützmasse